Andrzej Gąsienica (ur. 4 listopada 1993) – polski narciarz klasyczny, reprezentant kraju w kombinacji norweskiej i skokach narciarskich, zawodnik Wisły Zakopane. Medalista mistrzostw kraju.

Do sezonu 2013/2014 startował przede wszystkim w zawodach w kombinacji norweskiej. W kwietniu 2014 poinformował o rezygnacji z treningu biegowego i skoncentrowaniu się wyłącznie na skokach narciarskich.

Przebieg kariery

Kombinacja norweska 
W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował w 2009 w Wiśle. W pierwszym konkursie, do którego został zgłoszony, nie wystartował, a dzień później był 36. Pierwsze punkty zdobył w lutym 2013 w Eisenerz (29. miejsce). 2 i 3 marca tego samego roku w Höydalsmo osiągnął najlepsze wyniki w karierze, zajmując 10. i 8. miejsce. W kolejnym sezonie najwyżej sklasyfikowany został w Eisenerz – na 24. miejscu. Sezon 2012/2013 ukończył na 48. miejscu z 84 punktami, a 2013/2014 – na 81. miejscu z 9 punktami.

W latach 2010-2013 Gąsienica czterokrotnie startował na mistrzostwach świata juniorów. Indywidualnie najlepszym jego wynikiem było 11. miejsce z 2011 roku (HS100/5 km), w drużynie najwyżej znalazł się w 2010, na 5. miejscu.

Trzykrotnie wystartował w zawodach indywidualnych Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. Zadebiutował w nim 15 marca 2013 w Oslo, zajmując 46. miejsce. W sezonie 2013/2014 był 47. w Ramsau i 49. w Falun. Poza tym trzykrotnie startował w zawodach drużynowych.

W 2010 zdobył srebrny medal letnich mistrzostw Polski.

Skoki narciarskie 
Jeszcze jako kombinator Gąsienica startował w zawodach w skokach narciarskich. W styczniu 2012 dwukrotnie zajął miejsca w piątej dziesiątce zawodów FIS Cup w Szczyrku. W lutym 2014 w Zakopanem zajął 8. miejsce w konkursie tego cyklu, będąc najwyżej sklasyfikowanym z Polaków. Wziął udział w Zimowej Uniwersjadzie 2015, zajmując 36. miejsce w indywidualnym konkursie skoków narciarskich. Poza tym startem jedynymi oficjalnymi zawodami międzynarodowymi organizowanymi przez FIS, w jakich występował były konkursy FIS Cup organizowane w Polsce. Po raz ostatni miało to miejsce w styczniu 2016 w Zakopanem, gdzie Gąsienica zajął 30. pozycję.

Reprezentując Wisłę Zakopane, zdobywał medale mistrzostw Polski w zawodach drużynowych: brązowe zimą 2013 i 2015 oraz srebrne latem 2014 i 2015.

Osiągnięcia (kombinacja norweska)

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2012/2013: niesklasyfikowany
 sezon 2013/2014: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: niesklasyfikowany
 sezon 2010/2011: niesklasyfikowany
 sezon 2011/2012: niesklasyfikowany
 sezon 2012/2013: 48.
 sezon 2013/2014: 81.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: niesklasyfikowany
 sezon 2009/2010: 51.
 sezon 2010/2011: 38.
 sezon 2011/2012: 20.

Miejsca w poszczególnych konkursach Alpen Cup

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Alpen Cup

Mistrzostwa Polski

Miejsca w poszczególnych konkursach zimowych mistrzostw Polski

Miejsca w poszczególnych konkursach letnich mistrzostw Polski

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy kombinatorzy norwescy
Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Urodzeni w 1993